Результаты женских соревнований в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике летних Олимпийских игр 1964. Соревнования проходили в Токийском дворце спорта.

Медалисты

Результаты

Предварительные соревнования 
Каждая гимнастка конкурировала в обязательных и дополнительных упражнениях. Счет определялся группой из пяти судей, максимальный и минимальный баллы убирались, остальные три усреднялись и округлялись до трех знаков после запятой. Два средних балла в обязательных и дополнительных упражнениях суммировались. Результат также использовался в расчете для индивидуального многоборья и командных баллов.

Финальные соревнования 
Шесть спортсменок, набравших максимальное по сумме количество очков прошли в финал. В финале в опорном прыжке по количеству набранных очков третье место не присуждалось.

Примечания 
 
Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1964